Die Swiss Open 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Lugano. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 9. bis 15. Mai 1983 statt.

Wegen Regens wurde das Einzel nicht zu Ende gespielt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinal, Final

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  In: wtatennis.com.1. Februar 2017 (englisch; PDF; 2,2 MB)
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Lugano